Monsanto steht für:
 Monsanto, einen US-amerikanischen Konzern
 Monsanto (Idanha-a-Nova), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Idanha-a-Nova, Portugal
 Monsanto (Alcanena), Gemeinde im Concelho de Alcanena, Portugal
 Parque Florestal de Monsanto, eine bewaldete Parkanlage in Lissabon
 Forte de Monsanto, eine Festung in Benfica bei Lissabon, Portugal

Monsanto ist der Name folgender Personen: 
 Gus Monsanto, ein Mitglied der Band Adagio

Siehe auch:
 Monsanto-Prozess, ein chemisch-technisches Verfahren zur Herstellung von Essigsäure
 March Against Monsanto, eine weltweite, regelmäßige Demo gegen Gentechnik und Saatgutmonopole
 Monsanto, mit Gift und Genen, französisch-deutsch-kanadischer Dokumentarfilm (2008)
 Monsanto-Tribunal, eine zivilgesellschaftliche Initiative von 2016, ein symbolisches Gerichtsverfahren gegen den Chemiekonzern